Penjamillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Penjamillo de Degollado, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Penjamillo (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar